Рай:

 Рай в религиозном понимании — блаженное состояние (бытие) человека до рождения или в загробном мире.
 Рай — единица измерения площади, используемая в Таиланде.

Искусство 
 «Рай» — несколько литературных памятников Древней Руси.
 «Рай» — стихотворение Анри Волохонского, ставшее словами знаменитой песни «Город золотой».
 «Рай» — рассказ Александра Грина (1909).
 Рай () — любовный роман американской писательницы Джудит Макнот (1991).

Фильмы 
 Рай () — мексиканский фильм Луиса Алькориса (1970).
 Рай () — романтический приключенческий фильм Стюарта Гилларда (Канада, 1982).
 Рай (, Swarg) — драма Дэвида Дхавана (Индия, 1990).
 Рай () — драма Мэри Агнес Донохью (США, 1991).
 Рай () — драма Амоса Гитая (Израиль, 2001).
 Рай () — драма Тома Тыквера (2002).
 Рай — документальный фильм (Украина, 2006).
 Рай — военная драма Андрея Кончаловского (Россия, 2016).

Мультфильмы 
 Рай (; ) — мультфильм Ишу Пателя (Канада, 1984).
 Рай () — мультфильм Джесси Роузенсвита (Канада, Франция, 2007).
 Рай () — мультфильм Лауры Вандевинкель (Бельгия, 2014).

Населённые пункты

Англия 
 Рай (Восточный Суссекс) — город в Англии.

Белоруссия 
 Рай — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Польша 
()
 Рай — село в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Моронг.
 Рай — посёлок в Липском повяте Мазовецкого воеводства, относится к гмине Солец-над-Вислой.
 Рай — деревня в Картузском повяте Поморского воеводства, относится к гмине Картузы.

Россия 
 Рай — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.
 Рай (станция) — железнодорожная станция в Белгородской области.
 Рай — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Рай — деревня в Сысольском районе Республике Коми.
 Рай — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Рай — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Большой Рай (Рай) — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.
 Малый Рай — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

США 
  — город (сити) в штате Нью-Йорк.
  — город (таун) в штате Нью-Йорк

Украина 
 Рай — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Рай-Еленовка — посёлок в Песочинском поселковом совете Харьковского района Харьковской области.
 Рай-Александровка — село в Славянском районе Донецкой области.

Фамилия 
 Рай, Айшвария (род. 1973) — индийская актриса и фотомодель.
 Рай, Александр Михайлович (1924—1993) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рай, Бхавананда — кришнаитский святой, отец Рамананды Рая.
 Рай, Бхарат Чандра (1712—1760) — бенгальский поэт и композитор.
 Рай, Джиту (род. 1987) — индийский стрелок непальского происхождения.
 Рай, Джу Ману (род. 1983) — непальский футболист.
 Рай, Лала Ладжпат (1865—1928) — индийский общественный деятель, один из лидеров борьбы за независимость.
 Рай, Прия (род. 1977) — индийско-американская порноактриса.
 Рай, Рамананда — кришнаитский святой.
 Рай, Сатьяджит (1921—1992) — индийский кинорежиссёр и сценарист.
 Рай, Сукумар (1887—1923) — индийский писатель на языке бенгали, фотограф и мастер литографии.

См. также 
 Код доступа: РАЙ — компьютерная игра (2002).
 Рай сегодня (значения)
 
 
 Paradise (значения)